Honky Tonk hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

El sentido primigenio de Honky tonk es un tipo de bar musical norteamericano, expresión a partir del término Honky.

Música 
Honky tonk (honkatonk, honky tonky, o tonk) es un género de música country.
Honky Tonk, canción del álbum de Miles Davis The Cellar Door Sessions.
La canción Honky Tonk Women de The Rolling Stones.
Un Honky tonk piano, también conocido como Tack piano, es un tipo de Piano preparado.

Cine 
Honky Tonk, película de 1929 con Sophie Tucker.
Honky Tonk, película western de 1941 con Clark Gable y Lana Turner.
Honky Tonk, película western de 1974 con Richard Crenna y Margot Kidder.

Además 
Honky Tonk Man, luchador estadounidense.